locomotiva FS 800 (I)
locomotiva FS 800 (II)